The Musical Times (до 1903 года The Musical Times and Singing Class Circular) — старейшее британское специализированное музыкальное периодическое издание.

Журнал был основан работавшим в Англии немецким музыкантом Йозефом Майнцером в 1842 году, однако не пользовался особенным влиянием. Датой основания нынешнего издания считается 1844 год, когда журнал был куплен у Майнцера Альфредом Новелло, сыном музыканта и музыкального издателя Винсента Новелло. Первоначально выходил ежемесячно на восьми страницах. Издание вызвало значительный интерес, и в 1852 году Новелло заявил о тираже в 7000 экземпляров. Журнал служил рекламной площадкой для нотных изданий издательства Novello, его особый интерес к хоровой музыке был связан как с запросами читателей (среди которых было много священников и церковных музыкантов), так и с предпочтениями издательства. Начиная с 1860-х гг. The Musical Times перестал быть преимущественно рекламным изданием и повысил качество журналистики благодаря возглавившему журнал Генри Чарльзу Ланну, видевшему своей задачей подъём престижа английской музыки; к следующему десятилетию тираж увеличился до 14000, а объем до 56 страниц. К 1900 году величина номера составляла уже 72 страницы. К концу столетия в состав выпусков включались также нотные приложения, портреты композиторов и т. д. В годы Второй мировой войны объём издания сократился до 32 страниц, в 1950-е гг. начал расти снова и в 1970-е гг. превышал 100 страниц, затем вновь пошёл на убыль. С лета 1998 г. журнал перешёл на ежеквартальный выпуск, сперва по 80, а с 2004 г. по 120 страниц.

Редакторы 
 Альфред Новелло (1844—1853)
 Мэри Кларк (1853—1856)
 Альфред Новелло (1856—1863)
 Генри Чарльз Ланн (1863—1887)
 Уильям Александер Баррет (1887—1891)
 Эдгар Фредерик Жак (1892—1897)
 Фредерик Джордж Эдвардс (1897—1909)
 Уильям Грей Макнот (1909—1918)
 Харви Грейс (1918—1944)
 Уильям Макнот (1944—1953)
  (Martin Cooper, 1953—1956)
 Харольд Ратленд (Harold Rutland, 1956—1960)
  (Robin Hull, 1960)
 Эндрю Портер (1960—1967)
 Стэнли Сэди (1967—1987)
 Эндрю Клемент (Andrew Clement, 1987—1988)
 Эрик Вэнь (Eric Wen, 1988-

Примечания 

Печатные издания, возникшие в 1844 году
Музыкальные журналы Великобритании